L'Open d'Écosse 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 28 novembre au 4 décembre 2022 au Meadowbank Sports Centre d'Edimbourg, en Écosse. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la deuxième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2022-2023 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Irlande du Nord, il se poursuivra en décembre avec l'Open d'Angleterre et se terminera en février 2023 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Stephen Hendry (Stephen Hendry Trophy), nom donné en l'honneur du septuple champion du monde écossais.

Luca Brecel est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi l'an passé en battant John Higgins en finale, sur un score de 9 manches à 5.

Faits marquants 
Lors de son match de qualification face à Bai Langning, Ronnie O'Sullivan exécute un century en 3 minutes et 34 secondes. Il s'agit du deuxième century le plus rapide de l'histoire du snooker, 3 secondes derrière le record établi par Tony Drago en 1996. O'Sullivan arbore un temps moyen par coup de 11,4 secondes sur ce match.

Judd Trump réalise son  break maximum en carrière lors de sa victoire au  tour face à Mitchell Mann, moins d'un mois après celui compilé en finale du Champion des champions.

A l'issue d'une finale entre deux outsiders, Gary Wilson domine largement Joe O'Connor par 9 manches à 2. Il remporte ainsi son premier tournoi classé après 18 ans de disette.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 9 au 14 octobre 2022 au Cannock Chase Leisure Centre de Cannock, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Meadowbank Sports Centre d'Edimbourg le 28 novembre 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 147, 107, 104, 102  Judd Trump
 142, 123, 114  Mark Williams
 139, 137, 105, 101  Jack Lisowski
 137, 133, 127, 117, 116, 104, 104, 101, 100  Neil Robertson
 137, 127, 104  Joe O'Connor
 136, 111  Yan Bingtao
 135, 129, 122  Zhao Xintong
 134, 130, 123, 122, 115, 102, 102  Gary Wilson
 134  Tian Pengfei
 133  Zak Surety
 132, 110  Zhou Yuelong
 132, 108  Ding Junhui
 132, 107  Mark Allen
 132  Ben Woollaston
 131, 129, 128, 120  Jamie Jones
 131, 121, 117, 114, 102, 100, 100, 100  Kyren Wilson
 131  Robbie Williams
 124  Aaron Hill
 123  Anthony Hamilton
 122, 109, 101  Hossein Vafaei
 118  Ronnie O'Sullivan
 116  Ricky Walden
 112, 109, 106, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 112, 105, 104  Mark Selby
 108, 103  John Higgins
 108  Mark Joyce
 107, 107, 101  Ali Carter
 107, 104, 100  Shaun Murphy
 107  Pang Junxu
 105, 102, 100  Stephen Maguire
 100  Barry Hawkins
 100  Anthony McGill

Qualifications 

 137  Gary Wilson
 126  Barry Pinches
 125, 120  Ding Junhui
 124  Lyu Haotian
 124  Si Jiahui
 121  David Lilley
 119  Liang Wenbo
 117, 113, 104  Liam Highfield
 117  David Grace
 117  Xu Si
 115  Mitchell Mann
 113  Dylan Emery
 112  Sam Craigie
 111  Dominic Dale
 108  James Cahill
 104  Chang Bingyu
 104  Thepchaiya Un-Nooh
 103  Ali Carter
 102, 100  Stuart Carrington
 101  Scott Donaldson
 101  Wu Yize

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en 2022
Sport en Écosse en 2022